Большое Городно — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Большое Городно — деревня в Крупском районе Минской области.

Россия 
 Большое Городно — деревня в Валдайском районе Новгородской области.